Barotac puede referirse a:

En Filipinas 
 Barotac (Barotac Viejo), municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).
 Nuevo Barotac (Barotac Nuevo), municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).